Пастырь (фильм)
 Пастырь (Shepherd) — фильм 1999 года, Канада, режиссёр — Питер Хейман.
  (The Good Shepherd) — фильм 2004 года, Канада, режиссёр — Левин Уэбб.
 Пастырь (Priest) — фильм 2011 года, США, режиссёр — Скотт Стюарт.